Scheppan ist der Name von

 Hilde Scheppan (1907–1970), deutsche Opernsängerin der Stimmlage Sopran
 Marie Scheppan (* 2001), deutsche Sprinterin